Torcia – strumento usato per illuminare
 Torcia – simbolo usato in araldica
 Torcia – sistema di combustione ad alta quota di gas indesiderati utilizzato in alcuni impianti industriali, a volte chimata fiaccola